Umschlagspunkt steht für
 Umschlagspunkt (Chemie)
 Umschlagspunkt (Literatur)
 Tipping-Point, Punkt, an dem eine vorher geradlinige und eindeutige Entwicklung durch bestimmte Rückkopplungen abrupt abbricht, die Richtung wechselt oder stark beschleunigt wird
 den Ort eines (Güter-)Umschlages, siehe Umschlag (Logistik)
Ähnliche Begriffe:
 Kritische Masse (Spieltheorie) 
 Schmetterlingseffekt